Святослав Игоревич Хализов (, Ленинград — , Санкт-Петербург) — советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта СССР международного класса, защитник.

Биография 
Начинал играть в ДЮСШ СК «Сокол» у тренера Сергея Боброва. В 1977 году вместе с Бобровым перешёл в СДЮШОР СКА. В 1978 году, в составе команды СКА (1963г.р.), выиграл юношеское первенство Ленинграда. С 1978 по 1980 год играл за СКА в молодёжном первенстве СССР.
В сезоне 1979/80 дебютировал в игравшей во второй лиге чемпионата СССР команде ВИФК.

Летом 1980 года главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов пригласил Хализова в команду. В ЦСКА играл, в основном, за молодёжную команду, в составе которой стал в 1982 году чемпионом СССР среди молодёжи.  За основной состав ЦСКА провёл 9 матчей в чемпионате СССР и выиграл первенство Вооружённых сил СССР.

Привлекался в юниорскую сборную СССР, с которой стал чемпионом Европы в 1981 году. Играл за молодёжную сборную на  чемпионате мира 1982 года. В составе молодежной сборной стал  чемпионом мира в 1983 году.

По окончании сезона 1981/82 принял приглашение Бориса Михайлова вернуться в ленинградский СКА.

В чемпионатах СССР и России — 281 и 137 матчей, 39 голов.

Чемпион мира и Европы 1989 — 4 матча.

В 1991—1997 годах играл в Германии, выступая за «Вайссвассер» (1991—1995) и «Вальдкрайбург» (1995—1997).

Завершив карьеру игрока в СКА в 1999 году, перешёл на тренерскую должность, став работать с молодёжью в городской СДЮШОР. С 2008 года, с момента создания фарм-клуба СКА ХК ВМФ работал там в тренерском штабе.

Умер 6 июня 2010 года у себя на даче от сердечного приступа.

Похоронен на Южном кладбище (Санкт-Петербург).

Семья 
Был женат, была дочь.

Достижения

Командные 
  Чемпион мира — 1989
  Чемпион Европы — 1989
  Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1987
 Чемпион мира среди молодёжи — 1983
 Участник чемпионата мира среди молодёжи — 1982
  Чемпион Европы среди юниоров — 1981
 Чемпион СССР среди молодёжи — 1982
🏆 Обладатель «Кубка Японии» (в составе сборной СССР) — 1989
  Победитель  Спартакиады Дружественных армий (Румыния) (в составе сборной Вооруженных сил СССР) — 1987
  Третий призёр международного турнира «Приз Ленинградской правды» (в составе сборной Ленинграда) — 1984
  Победитель международного турнира «Моtorol-83» (Норвегия) — 1983
  Победитель Международного зонального турнира на призы газеты «Советский спорт» (Ленинград) — 1983
  Второй призёр Международного зонального турнира на призы газеты «Советский спорт» (Талинн) — 1985
  Третий призёр Международного зонального турнира на призы газеты «Советский спорт» (Ленинград, Свердловск) (2) — 1986, 1988
  Победитель первенств Вооруженных сил СССР (2) — 1982, 1986
  Победитель турнира «Каменный цветок» (Свердловск) — 1986
  Третий призёр международного турнира «Кубок Прикамья» (Пермь) — 1998

Примечания

Ссылки 
Святослав Хализов на сайте eliteprospects
 
 В энциклопедии ЦСКА
 Фотография
 Он предан был единственной команде
 Чемпион навсегда. Газета "Санкт-Петербургские ведомости" №25(7354) от 10.03.2023г.

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)